Il singolare del torneo di tennis Estoril Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Carlos Costa che ha battuto in finale Andrij Medvedjev 4-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Sergi Bruguera (quarti di finale, ritiro)
 Andrij Medvedjev (finale)
 Carlos Costa (campione)
 Marc-Kevin Goellner (secondo turno)

 Javier Sánchez (semifinali)
 Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
 Renzo Furlan (secondo turno)
 Jonas Svensson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Estoril Open 1994
ATP Tour 1994